Брахми может означать:

Индия 
 Бра́хми — одна из древнейших разновидностей индийского слогового письма; пишется слева направо.
 Бра́хми — древнее название четвёртой накшатры из классического списка лунного цикла в индийской астрологии.

Фамилии 
 Брахми, Аззедин (род. 1966) — алжирский легкоатлет.
 Брахми, Маруа (род. 1988) — тунисская спортсменка.
 Брахми, Мохаммед (1955—2013) — тунисский политик левого толка.
 Брахми, Фахима (род. 1993) — алжирская волейболистка.